El término erizo puede referirse, en esta enciclopedia:

Zoología 
 a la subfamilia Erinaceinae, compuesta por pequeños mamíferos cubiertos de púas;
 al erizo común, Erinaceus europaeus;
 a los erizos de mar, Echinoidea, una clase del filo Equinodermos;

Botánica 
 al nombre común de la planta Aesculus hippocastanum;
 al nombre común de la planta Calicotome spinosa;
 al nombre común de la planta Castanea sativa;
 al nombre común de la planta Echinospartum barnadesii;
 al nombre común de la planta Erinacea anthyllis;
 a uno de los nombres (erizo de la sierra) de la planta Armeria maritima;
 a uno de los nombres (erizo de la sierra) de la planta Armeria caespitosa;

Armamentística 
 a un tipo de arma antisubmarina, el erizo;
 al erizo checo, un obstáculo de defensa antitanque;

Arte 
 a Erizo en la niebla,  un cortometraje animado soviético de 1975;
 a El erizo (Le hérisson), una película francesa del 2009.